Das Herreneinzel der French Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war Novak Đoković, der im Viertelfinale gegen Dominic Thiem ausschied. Rafael Nadal holte seinen 15. Grand-Slam-Titel, er gewann das Turnier zum zehnten Mal und besiegte im Finale Stan Wawrinka.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open fand für die Herren vom 22. bis 26. Mai 2017 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Herreneinzel
2017